Nikisch es un apellido con el que se puede referir a:

 Arthur Nikisch, músico húngaro.
 Roy Nikisch, político argentino.